Rissoina shaferi är en snäckart som beskrevs av Mcginty 1962. Rissoina shaferi ingår i släktet Rissoina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
shaferi